

Тишино — селище, Багратіоновський міський округ, Калінінградська область
 Тишино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область